Álvaro Vázquez (1991), Spaans voetballer
 Cirilo Vázquez (1955–2006), Mexicaans opperhoofd
 David Álvarez Vázquez (1990), Spaans voetballer
 Diego Vázquez de Mercado (1533–1616), Spaans geestelijke
 Efrén Vázquez (1986), Spaans motorcoureur
 Eligio Vila Vázquez (1943), Spaans componist
 Fabio Ochoa Vázquez (1957), Colombiaans crimineel
 Fernando Vázquez (1954), Spaans voetballer
 Francisco Vázquez Gómez (1860–1933), Mexicaans medicus en politicus
 Franco Vázquez (1989), Argentijns-Italiaans voetballer
 Genaro Vázquez (1938–1972), Mexicaans guerrillaleider
 Gustavo Vázquez (1962–2005), Mexicaans politicus
 Josefina Vázquez Mota (1961), Mexicaans politica
 José Juan Vázquez (1988), Mexicaans voetballer
 Lucas Vázquez (1991), Spaans politicus
 Manuel Vázquez Hueso (1981), Spaans wielrenner
 Manuel Vázquez Montalbán (1939–2003), Spaans schrijver
 Mario Rubio Vázquez (1936), Mexicaans voetbalscheidsrechter
 Martín Vázquez Borquetas (1969), Uruguayaans voetbalscheidsrechter
 Rafael Martín Vázquez (1965), Spaans voetballer
 Sergio Vázquez (1965), Argentijns voetballer
 Tabaré Vázquez (1940–2020), Uruguayaans politicus
 Víctor Vázquez (1987), Spaans politicus

Achternaam